A Retrospective může být:

 A Retrospective (album, Linda Ronstadt) – album zpěvačky Lindy Ronstadt z roku 1977
 A Retrospective (album, Lynyrd Skynyrd) – album skupiny Lynyrd Skynyrd z roku 1993
 A Retrospective (album, Lou Reed) – album hudebníka Lou Reeda z roku 1998